Тулишкув:

 Тулишкув — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Турекский повят. 
 Тулишкув — гмина (волость) в Польше, входит в Турекский повят, Великопольское воеводство.